Virasoro es una variante argentina del apellido vasco Bidasoro y  puede referirse a:
 Alejandro Virasoro (1892-1978), arquitecto argentino;
 Miguel Ángel Virasoro, físico teórico argentino;
 Miguel Ángel Virasoro, filósofo argentino;
 Gobernador Virasoro, localidad de la Provincia de Corrientes;
 Valentín Virasoro, político argentino, gobernador de la Provincia de Corrientes;
 Benjamín Virasoro, político argentino, gobernador de la Provincia de Corrientes; o
 José Antonio Virasoro''', político argentino, gobernador de la Provincia de San Juan.